Кольт:
 Кольт — американский фабрикант оружия Сэмюэл Кольт (1814—1862).
 Кольт — американская оружейная компания «Кольт» (Colt’s Manufacturing Company, с 1847 г.).
 Кольт — обобщённое название популярных револьверов, пистолетов и другого огнестрельного оружия, производимых на заводах Кольта.
 Кольт — «Мицубиси-Кольт», модель автомобиля марки «Мицубиси».
 Кольт — персонаж игры Brawl Stars.

См. также 
 Колт